Туданка () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 86,5 км². Население — 185 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 96 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tudanca

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии